

Geografia 
 San Lazzaro di Savena – comune italiano della città metropolitana di Bologna
 San Lazzaro degli Armeni – isola della laguna di Venezia
 San Lazzaro – quartiere di Parma
 San Lazzaro – quartiere di Piacenza
 San Lazzaro – frazione del comune italiano di Sarzana in provincia della Spezia
 San Lazzaro – frazione del comune italiano di Agerola della città  metropolitana di Napoli
 San Lazzaro – frazione del comune italiano di Livraga in provincia di Lodi
 San Lazzaro – frazione del comune italiano di Trento in provincia autonoma di Trento
 San Lazzaro – frazione di Treviso
 Borgo San Lazzaro – frazione del comune italiano di Serre in provincia di Salerno
 Borgo San Lazzaro – quartiere di Asti partecipante al Palio

Religione cristiana

Santi 
 San Lazzaro di Betania – personaggio dei Vangeli, resuscitato da Gesù
 San Lazzaro mendicante – personaggio della parabola di Lazzaro e del ricco epulone
San Lazzaro di Costantinopoli – monaco armeno

Ordini monastico-cavallereschi 
 Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme – ospedalieri templari delle Crociate latine che fondarono i primi lebbrosari, poi chiamati Lazzariti;
 Ordine di San Lazzaro e di Nostra Signora del Monte Carmelo – ordine cavalleresco costituito da Enrico IV di Francia.

Sport
 Football Club San Lazzaro – società calcistica di San Lazzaro di Savena

Pagine correlate 
 Saint-Lazare

Altri progetti 

ru:Святой Лазарь